Rugāju kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Rugāji, kommunhuvudort, Rugāju novads, 
 Rugāju novads, kommun, 

Robotskapade Lettlandförgreningar